Georg Stoltze ist der Name von

* Georg Stoltze (Radsportler) (1931–2007), deutscher Radrennfahrer
 Georg Stoltze (Georg Stolz; 1632–1708), deutscher evangelischer Theologe, siehe Georg Stoltz
 Georg Heinrich Stoltze (1784–1826), deutscher Apotheker, Pharmazeut und Hochschullehrer

Siehe auch
 Georg Stolz
 Georg Stolze